Понсо:

 Понсо — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Падуя.
 Понсо 4R — пищевая добавка, относится к группе красителей. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е124.